Pabst kan som auktorsförkortning betyda:

 Guido Frederico João Pabst
 Marie B. Pabst

Robotskapade auktorsförkortningar